Siódme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/17 miały miejsce na skoczni Wielka Krokiew w Zakopanem. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego, które zostały rozegrane 20 stycznia z grona 68 zawodników zostały wygrane przez Stephana Leyhe. W konkursie drużynowym rozegranym dzień później zwyciężyli Niemcy, natomiast pozostałe miejsca na podium zajęli gospodarze zawodów oraz Słoweńcy. Ostatniego dnia zawodów, 22 stycznia odbył się konkurs indywidualny, w którym triumfował Kamil Stoch, przed Andreasem Wellingerem oraz Michaelem Hayböckiem.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem był Jan Kowal oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Thomas Klauser. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Zakopanem

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Zakopane
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2017 w polskim sporcie